Esistono più persone di nome Owen Paterson:
 Owen Paterson (n. 1956) – politico britannico
 Owen Paterson – scenografo australiano